Lady Godiva
3018 Godiva

Desambiguação